Yelo (gemeente), een gemeente in Spanje
 Telenet#Yelo Play, Yelo Play, een dienst van Telenet